Jan Lemański (1866–1933) – poeta, satyryk, bajkopisarz
 Jan Władysław Lemański (1897–1944) – oficer Wojska Polskiego
 Jan Lemański (ur. 1950) – polityk, działacz PZPR